{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Bank Austria-TennisTrophy 
 | rok = 2010 
 | datum=23.–31. října 2010
| ročník=36.
| místo=Vídeň
| povrch= tvrdý
| rozpočet=574 750 €
| web=Oficiální web
| champms= Jürgen Melzer
| champmd= Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić
| hlavní článek = Vienna Open
| následující ročník  = 2011
 }}

Tenisový turnaj ATP Bank Austria-TennisTrophy 2010 se konal ve dnech 23.–31. října ve Vídni, hlavním městě Rakouska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 574 750 EUR.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
  Jürgen Melzer (vítěz)'  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
  Ernests Gulbis (odstoupil)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále, odstoupil)
  Juan Ignacio Chela (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  Julian Knowle /  Andy Ram ''(semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2010